VEB – codice valutario ISO 4217 del Bolívar venezuelano, valuta del Venezuela
 VEB – abbrev. di Volkseigener Betrieb, nome che veniva dato alle imprese statali nell'ex Repubblica democratica tedesca (RDT).